

Cinema 
 Tatsumi – film del 2011 diretto da Eric Khoo

Geografia 
 Giappone 
 Tatsumi – distretto di Kōtō (Tokyo)

Onomastica 
 Tatsumi – nome proprio di persona maschile giapponese

Persone 
 Fusa Tatsumi – supercentenaria giapponese
 Juri Tatsumi – nuotatore giapponese
 Noriko Tatsumi – attrice giapponese
 Suara (Akiko Tatsumi) – cantante giapponese
 Yoshihiro Tatsumi – fumettista giapponese
 Yuiko Tatsumi – doppiatrice giapponese

Personaggi 
 Tatsumi Saiga – personaggio del fumetto e serie animata Speed Grapher
Tatsumi – personaggio del manga e dell'anime Akame Ga Kill!

Trasporti 
 Stazione di Tatsumi – stazione della metropolitana di Tokyo